Cazzano bezeichnet:

 Cazzano di Tramigna, eine Gemeinde in der Venetien in Italien (Provinz Verona)
 Cazzano Sant’Andrea, eine Gemeinde in der Lombardei in Italien (Provinz Bergamo)

Siehe auch:
 Cassano
 Cazzago